

Кеї-Бесар — острів у групі островів Кеї, Молуккські острови
 Кеї-Бесар — район у складі округу Південно-Східне Малуку, провінція Малуку